Байлово — название населённых пунктов:

 Байлово — село в Софийской области Болгарии.
 Байлово — деревня в Локнянском районе Псковской области России.